Николай Иванович Клименко — имя следующих персоналий:
* Клименко, Николай Иванович (1911—1944) — Герой Советского Союза.
 Клименко, Николай Иванович (1913—1990) — Герой Социалистического Труда.